Yoyotte ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Yoyotte (1927–2009), französischer Ägyptologe
 Marie-Josèphe Yoyotte (1929–2017), französische Filmeditorin